Saint-Perdoux (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Perdoux (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje